Die EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2019 war ein Snookerturnier, das vom 17. bis 19. Februar 2019 im U Magic Palace Hotel im israelischen Eilat stattfand. Es war die vierte Austragung der von der EBSEuropean Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft in der Altersklasse der U18-Junioren.

U18-Europameister wurde der Ire Aaron Hill, der den Waliser Dylan Emery mit 4:3 besiegte. Emery spielte zudem in seinem Gruppenspiel gegen Hugo Van Houten aus den Niederlanden das mit 141 Punkten höchste Break des Turniers.

Sieger im Vorjahr war der Waliser Jackson Page, der in diesem Jahr allerdings nur bei der U21- und Männer-Europameisterschaft antritt. Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen der Schweizer Luis Vetter, der Österreicher Florian Nüßle und die Deutschen Fabian Haken und Germanos Nestoridis teil. Alle vier überstanden die Gruppenphase, Vetter und Nestoridis schieden schließlich in Runde 1 aus. Haken verlor im Achtelfinale gegen Nüßle, der wiederum das Halbfinale erreichte.

Modus 
Die 48 teilnehmenden Spieler wurden in 12 Gruppen mit jeweils vier Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks 
Während des Turniers spielten drei Spieler insgesamt fünf Breaks von mindestens 100 Punkten. Das zuvor höchste Break bei U18-Europameisterschaften, eine 102, wurde dreimal übertroffen.

Weblinks 
 Offizielle Website
 2019 European Under-18 Championships bei CueTracker

Einzelnachweise 

2019
U18 Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Eilat
Billardturnier in Israel